Die schwedische Elitserien im Schach 2000/01 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2000 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ENG = England, EST = Estland, FIN = Finnland, HUN = Ungarn, IRI = Iran, KAZ = Kasachstan, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SWE = Schweden, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Farsta SK

Schack 08

Lunds ASK

Kirsebergs SK

Schacksällskapet Luleå

Wasa SK

SK Kamraterna

Limhamns SK

Västerås ÖSK/SA

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Die Elitserien 2000/01 wurde nicht elo-gewertet, so dass die Angaben über Elo-Leistungen und Normen rein informativen Charakter haben.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2000/01 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001